Реформировать Соединённое королевство () — популистская политическая партия в Великобритании. Она была основана как Партия Брексита () в ноябре 2018 года и была переименована в партию «Реформировать Соединенное королевство» 6 января 2021 года Партия была основана Найджелом Фараджем и Кэтрин Блейклок с целью пропаганды Брексита. До выхода Великобритании из Европейского союза в партии было 23 члена Европейского парламента. На выборах в Европарламент она получила 29 мест.

История 

Компания под названием The Brexit Party Limited была зарегистрирована в Регистрационной палате 23 ноября 2018 года Об этом было официально объявлено 20 января 2019 года бывшим представителем UKIP по экономике Кэтрин Блейклок, которая сначала была лидером партии. 5 февраля 2019 года партия была зарегистрирована в Избирательной комиссии Соединённого Королевства для выдвижения кандидатов на любых выборах в Англии, Шотландии, Уэльсе и в Европейском союзе.

22 ноября 2019 года Партия Брексита участвовала во всеобщих выборах. Выдвинула несколько предложений по налогообложению, реформированию политики, иммиграции и окружающей среде. Партия получила два процента голосов на выборах, при этом ни один из её 273 кандидатов не получил места.

В 2021 году партия получила представительство в шотландском парламенте, когда бывший консерватор перешёл в партию реформистов.

После 2019 года наблюдался выход из партии избранных членов местных и региональных советов. К январю 2021 году у партии в избранных органах власти оставалось 5 советников.

Политические лозунги 
 Нет продлению переходного периода Brexit
 Никакой приватизации NHS
 Сокращение иммиграции
 Снижение НДС на внутреннее топливо
 Запрет Великобритании на экспорт своих отходов
 Предоставление бесплатного широкополосного доступа в неблагополучных регионах
 Отмена платы за телевизионную лицензию
 Отмена налога на наследство
 Строительство высокоскоростных магистралей.
 Отмена процентов по студенческим кредитам
 Изменение планировки, чтобы помочь в строительстве дома
 Реформирование Верховного суда
 Реформировать систему голосования, чтобы сделать её более представительной
 Отменить палату лордов
 Подавать петиции об отзыве депутатов, меняющих партию
 Реформа системы голосования по почте для борьбы с мошенничеством
 Внедрить Гражданские инициативы, чтобы люди могли созывать референдумы с учётом 5-миллионного порога зарегистрированных подписей избирателей и ограничений по времени на повторное голосование

Лидеры 
 Кэтрин Бэллок — 2018 — март 2019
 Найджел Фарадж — март 2019 — март 2021
 Ричард Тик — март 2021 — настоящее время.

Примечания 

Выход Великобритании из Европейского союза
Политические партии, основанные в 2018 году
Появились в 2018 году в Великобритании